Ebrié – laguna w południowej części Wybrzeża Kości Słoniowej
 Ebrié – lud w Wybrzeżu Kości Słoniowej